Jaime I de Braganza y Avis-Viseu (1479-20 de septiembre de 1532) fue el 4º duque de Braganza y heredero interino de la corona en primera línea durante el reinado de Manuel I de Portugal, su tío materno. Era el segundo hijo del duque Fernando II y de la infanta Isabel de Viseu (nieta de Eduardo I).

Biografía 

Con tan solo 4 años, asistió a la decapitación de su padre en Évora, ordenada por Juan II de Portugal, archirrival de la casa ducal y del contrapoder que esta representaba a la centralización del Estado. 

Después de la ejecución de Fernando, Jaime se fugó a Castilla con el resto de su familia, y allí permaneció toda la adolescencia hasta 1498. Ese año, el nuevo monarca Manuel I de Portugal, perdonó a la familia y le concedió de nuevo los títulos, tierras y bienes confiscados a su padre.

Debido a la importancia de la Casa Ducal de Braganza, en 1498, para no existir el riesgo de que la corona de Portugal cayese en un rey extranjero, a pedido de las Cortes, Jaime fue jurado heredero provisorio del trono durante el viaje del Manuel I a Castilla, dado que este no tenía aún hijos.

Mientras tanto, Jaime decidió partir acompañado por un criado para Roma con el fin de anular su matrimonio y hacerse fraile capuchino. Manuel I le envió mensajeros que lo interceptaron en Calatayud y lo obligaron a volver a Portugal.

Desposó en primeras núpcias a Leonor de Guzmán, hija de Juan Alonso Pérez de Guzmán y de Ribera duque de Medina Sidonia en 1502, con la cual tuvo dos hijos. Dado que era un matrimonio de conveniencia por motivos políticos, cuando esa alianza dejó de servirle, engendró una estrategia para librarse de la duquesa, haciendo que fuera descubierta con un joven escudero, y mandando asesinar a la joven pareja como venganza.

Por ser de los más altos nobles de la corte portuguesa, sobre él recayeron las sospechas del asesinato. Para escapar a los fueros de la nobleza, Manuel le ordenó que se redimiese entregándose a la guerra. De esa forma, Jaime fue obligado a costear personalmente una expedición de 25 000 caballeros y 19 000 infantes transportados en 400 embarcaciones destinada a tomar Azamor, en Marruecos, en septiembre de 1513, que fue fácilmente conquistada por los portugueses.

Fue también el responsable de la construcción del Palacio Ducal de Vila Viçosa.

Descendencia 
De su primera esposa Leonor de Guzmán, tuvo cuatro hijos:
 Teodosio (1510-1563), lo sucedió en el título con el nombre de Teodosio I;
 Isabel (1514-1576), casó (1537) con el infante Eduardo (1515-1540), duque de Guimarães e hijo de Manuel I;
 Constantino (1528-1575), virrey de la India;
 Teotonio (1530-1602), arzobispo de Évora.

Ancestros

Referencias 

Duques de Braganza del siglo XV
Duques de Braganza del siglo XVI
Príncipes herederos de Portugal